CF poate fi:
 cf., abreviere pentru cuvântul latin confer, care înseamnă „compară” sau „consultă”
 Californiu, element chimic radioactiv cu simbolul Cf
 Republica Centrafricană, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cf, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Republica Centrafricană
 Republica Congo, codul FIPS al acestei țări
 CompactFlash, tip de card de memorie flash
 ColdFusion, limbaj de programare web
 ATI CrossFire, soluție de combinare a plăcilor video
 Consiliul Fiscal, organism guvernamental din România
 Carpathian Forest, o trupă de black metal din Norvegia
 Celtic Frost, o trupă de black metal din Elveția
 Căpitanul Flamingo, un serial de desene animate canadian
 Club de Fútbol, parte din nume des întâlnită la echipele de fotbal din Spania și America Latină (exemplu: Valencia CF)